Discher ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Fritz Discher (1884–1976), österreichischer Architekt
 Etang Discher (auch Nena Discher; 1908–1981), philippinische Schauspielerin
 Fritz Discher (1880–1983), deutscher Maler
 Günther Discher (1925–2012), deutscher Jazz-DJ
 Raimund Discher (1923–1968), deutscher Arzt, Entführungsopfer in Vietnam

Siehe auch:
 Disher
 Tischer